Катерина Макарова і Олена Весніна були чинними чемпіонками, але Макарова знялась через травму. Весніна грала в парі з Даніелою Гантуховою, але вони знялися у чвертьфіналі через травму Гантухової.
Світлана Кузнецова і Саманта Стосур виграли титул, у фіналі перемігши пару Алла Кудрявцева і Анастасія Родіонова з рахунком 6–1, 1–6, [10–8].

Сіяні пари

Сітка

Посилання 
 Main Draw 

2013
Кубок Кремля, парний розряд